Kristian V, född 15 april 1646, död 25 augusti 1699, kung av Danmark och Norge 1670 till 1699. 

Han var son till kung Fredrik III av Danmark och Norge och dennes gemål, drottning Sofia Amalia, hertiginna av Braunschweig-Lüneburg från födseln. Kristian var också svåger till den svenske kungen Karl XI, då han var äldre bror till dennes maka Ulrika Eleonora.

Biografi 

Kristian fick en uppfostran som knappast gav honom någon djupare bildning, men djupt inpräntade hos honom högheten i hans blivande ställning som enväldig kung. Till naturen var han mild och godsint, samtidigt som han var intresserad av allehanda idrotter, och vann vid sin tronbestigning 1670 popularitet i breda befolkningslager. 

Som regent var han inte särskilt betydande och kom att vara beroende av sina rådgivare. Samtidigt var han rädd för att släppa ifrån sig makten, något som var en av orsakerna till Peder Schumacher Griffenfelds fall. På det militära området ledde Kristian själv sitt rikes arméer i det skånska kriget, där han visserligen uppträdde med tapperhet, men saknade de nödvändiga fältherreegenskaperna.

Han var den förste som besteg landets tron som enväldig arvkung. Under hans regeringstid avslutades arbetet med en ny samlad rikslagsstiftning, i och med tillkomsten av Danske Lov 1683 och Norske Lov 1687. Han förde en expansiv utrikespolitik, riktad främst mot Sverige och Gottorp.

Kristian V avled på Köpenhamns slott efter en jaktolycka i Jægersborg dyrehave.

Familj
Han gifte sig den 25 juni 1667 med Charlotta Amalia av Hessen-Kassel.

Barn inom äktenskapet:
 Fredrik (1671–1730), kung av Danmark och Norge 1699–1730
 Christian Vilhelm (1672–1673)
 Christian (1675–1695)
 Sofia Hedvig (1677–1735)
 Karl (1680–1729)
 Christiane Charlotte (död i späd ålder)
 Vilhelm (1687–1705)

Kristian V hade också ett stadigvarande förhållande till sin mätress Sophie Amalie Moth och med henne fick han fem utomäktenskapliga barn:
 Christiane Gyldenløve (1672–1689)
 Christian Wilhelm Gyldenløve (1674–1703)
 Sophie Christiane Gyldenløve (1675–1677)
 Anna Christiane Gyldenløve (1676–1677)
 Ulrik Christian Gyldenløve (1678–1719)

Anfäder

Noter

Källor 

Danmarks regenter
Norges regenter
Huset Oldenburg
Riddare av Strumpebandsorden
Födda 1646
Avlidna 1699
Män
Personer i skånska kriget
Personer i Danmark under 1600-talet
Deltagare i slaget vid Lund
Deltagare i slaget vid Landskrona
Mottagare av Elefantorden